Le Brier Tim Hortons, aussi connu sous le nom de Le Brier, est le championnat canadien annuel de curling masculin, sanctionné par l'Association canadienne de curling (ACC). L'évènement actuel porte le nom de son commanditaire majeur, la chaîne de restauration rapide Tim Hortons qui est spécialisée dans la vente de beignets et de café, mais il est souvent désigné sous son appellation nominale d'origine, Le Brier.

Champions

Brier Macdonald

Brier Labatt

Brier Nokia

Brier Tim Hortons

Annexes

Articles connexes 
 Championnats du monde de curling
 Tournoi des Cœurs Scotties

Liens externes 
  Site officiel de l'Association canadienne de curling
  Nouvelles récentes du Brier sur CurlingRink.ca

Canada